Andy Gray (ur. 1955) – szkocki piłkarz
 Andy Gray (1960–2021) – szkocki aktor
 Andy Gray (ur. 1964) – angielski piłkarz
 Andy Gray (ur. 1973) – angielski piłkarz